Název Radonice má více obcí:
 Radonice (okres Chomutov) – obec (bývalé město) v okrese Chomutov
 Radonice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ

… a částí obcí:
 Radonice (Divišov) – část obce Divišov v okrese Benešov
 Radonice (Milavče) – část obce Milavče v okrese Domažlice
 Radonice (Dolní Bukovsko) – část obce Dolní Bukovsko v okrese České Budějovice
 Radonice nad Ohří – část obce Peruc v okrese Louny

Dále to může být 
 Radonice (Polsko) – vesnice v Polsku v Mazovském vojvodství

Podobné názvy 
 Radotice
 Radovesnice